Па́куль:

Топонимы 
 Пакуль — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края России. 
 Пакуль — село в Черниговском районе Черниговской области Украины.

Персоналии 
 Пакуль, Эльфрида Яновна — советская и латышская певица (колоратурное сопрано)